Begleitung steht für:
 zusätzliche Stimmen, die eine Melodie stützen, siehe Begleitung (Musik)

 professioneller fachlicher Beistand, siehe Counseling
 Beistand in Konfliktfällen, siehe Mediation
 in Psychotherapie und Seelsorge die Psychologische Begleitung – z. B. Sterbebegleitung

 im Sicherheitsbereich der Leibwächter bzw. Personenschützer, siehe Personenschutz
 im Straßenverkehr die Begleitung von anderen Personen an einen Bestimmungsort, siehe Begleitverkehr
 im Militärwesen den Schutz von beweglichen schützenswerten Objekten, siehe Geleitzug
 historisch ein Schutz für Wegstrecken, siehe Geleitrecht

 die Dienste einer Begleitagentur
 eine Anordnung von Bildern im Wappen, siehe Begleiten (Heraldik)

Siehe auch:

 Begleiter
 Freies Geleit
 Satellit, letztes Geleit